Ćafa – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica
 Ćafa – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kiczewo
 Ćafa – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Osłomej